ETG peut désigner :
 élément à turbine à gaz, un turbotrain dit de première génération ;
 épreuve théorique générale, du permis de conduire ;
 erreur théorique grave ;
 Évian Thonon Gaillard Football Club, un club de football haut-savoyard.